Emperatriz est le titre de deux telenovelas :

 Emperatriz, telenoveva vénézuélienne de 1990
 Emperatriz, telenovela mexicaine de 2011